A seguir se apresenta a 'lista dos episódios de The new adventures of sam and max,' um jogo de point and click ao estilo game-series de ação e aventura,produzida pela Telltale Games,lançada entre 17 de novembro de 2006 e 30 de Agosto de 2010.Criado pelos escritores e produtores Steve Purcell e Grim Fandango,o seriado retrata a as aventuras dos policiais freelance,Sam e Max junto a seus amigos em varias investigações e mistérios que rondam Nova York.

A primeira temporada de The new adventures of sam and max denominada de "Save the World" estreou em 17 de novembro de 2006,com o episódio "Culture Shock" e terminou em 10 de maio do ano seguinte.A segunda temporada estreou em 9 de Novembro de 2007 com o episódio "Ice Station Santa",encerrando em 11 de Abril de 2008. A terceira temporada deu-se início um ano depois dos acontecimentos da temporada anterior estreando em 2 de Abril de 2010 e terminando em 30 de Agosto de 2010,com o episódio "The City that Dares Not Sleep" encerrando a série.

Resumo

Episódios 

{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto; background:#FFFFFF;"
|-
! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF; text-align: center;"|NºSérie
!! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF"|NºTemporada
!! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF; text-align: center;"|Títulos
!! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF"|Diretor(es)
!! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF"|Roteirista(s)
!! style="background-color: #b7410e; color:#FFFFFF"|Datas de exibição
 

Listas de jogos eletrônicos